Ambanja (district), een district van Madagaskar
Ambanja (stad), de hoofdstad van dit district